Mördare utan ansikte kan syfta på
Mördare utan ansikte – en roman av Henning Mankell
Mördare utan ansikte (miniserie) – en miniserie baserad på romanen
Mördare utan ansikte (film, 1950) – amerikansk film från 1950
Morderen uten ansigt – en norsk kriminalroman av Sven Elvestad från 1916
Morderen uten ansikt – en norsk kriminalfilm från 1936
Mördaren utan ansikte – en fransk film från 1942 i regi av Henri-Georges Clouzot